Mieczysław Urbański (1852−1944), właściciel dóbr ziemskich, poseł do Sejmu Krajowego Galicji
 Mieczysław Urbański (1923−1997), generał brygady Ludowego Wojska Polskiego